Rytterne på det belgiske cykelhold Davitamon-Lotto for 2006-sæsonen var:

Predictor-Lotto
Sport i 2006